Svazek obcí Cidlina může být:
 Svazek obcí Cidlina – mikroregion v okresu Hradec Králové
 Svazek obcí Cidlina – mikroregion v okresu Nymburk a okresu Kolín